Arıs (rivier), rivier in Zuid-Kazachstan
 Arıs (stad), stad aan deze rivier